

Localidades

Steinhagen (Nordvorpommern)
Steinhagen (Renânia do Norte-Vestfália)

Desambiguações de topônimos